Vermissing, het verontrustend onvindbaar zijn van een persoon of zaak
 Vermist (televisieprogramma), een televisieprogramma van de TROS
 Team Vermissingen, de opvolger van het programma op SBS6
 Vermist (film), een Vlaamse film
 Vermist (televisieserie), een Vlaamse fictiereeks gebaseerd op de gelijknamige film
 Vermist (stripverhaal), het vierde Waterland stripalbum
 Vermist (boek), een jeugdboek van Elle van den Bogaart

Zie ook 
 Afwezigheid, een term uit het Belgische recht
 Landelijk Bureau Vermiste Personen, een Nederlandse politiedienst
 Gedwongen verdwijning, een vermissing waar een overheidsinstelling bij betrokken is